Посьет:

 Посьет, Константин Николаевич — российский мореплаватель, адмирал

Географические названия 
 Залив Посьета (или Бухта Посьета) — залив в Японском море
 Посьет — посёлок городского типа в Приморском крае